

Biografia 
Nel 1970 esordisce come Dj e speaker di disco-music sulla console del Seven Eleven a Montelupo Fiorentino. Dopo aver aperto una boutique per parrucchiere sull'Isola d'Elba, lavora parallelamente come Dj a Marciana Marina, nella discoteca Capo Nord. Fino al 1987 trascorre l'estate all'Isola d'Elba e l'inverno in Brasile dove canta in un gruppo blues di Arraial d'Ajuda, un paese nel sud di Bahia.

Verso il finire degli anni ottanta, dopo aver trascorso alcune estati ad Ibiza ed essersi innamorato della musica elettronica, torna all'Isola d'Elba e conosce il già affermato DJ MIKI "il Delfino", allora resident al Club 64 di Portoferraio. Decide così di mettere da parte i dischi per iniziare a lavorare come vocalist affiancando l'amico disc jockey "Delfino".

La stagione seguente incontra all'Imperiale Club di Tirrenia Francesco Farfa, Roby J, Sandro Vibot, Ricky Le Roy, Alex Neri e Alessandro Tognetti, con i quali inizia una stretta collaborazione che dura tuttora. Una notte del 1992 al Tartana di Follonica, insieme a MIKI, Farfa e Mario Più, utilizza voci campionate ed effetti sonori durante la serata, rivoluzionando il modo di fare il cantante, fino a quel momento relegato al semplice parlato dal microfono; da quella serata quando i dj si alterneranno alla consolle, Franchino si cala nei panni di un Cantastorie, creando una particolarissima atmosfera che lo renderà famoso in tutta Italia. Rimarrà a lavorare all'Imperiale fino al 1994 insieme al dj resident, Andrea Giuditta.

In anni importanti per la storia della musica elettronica — in particolare della progressive trance italiana — Franchino aggiunge oltre alle performance live la produzione di dischi. Il suo primo (12") è "Escandalo Totale", una collaborazione tra Giuditta e i fratelli Franco e Riccardo Falsini proprietari dell'etichetta "Interactive Test records" di Firenze. Il suo secondo (12") esce nel 1994, con il titolo "A Night in Tirrenia" su etichetta Holy Moly Music. È uno dei protagonisti di quella stagione musicale.

Dal 1995 al 2000 si esibisce all'Insomnia Disco Acropoli d'Italia di Ponsacco: con i dj dell'Imperiale Club: Joy Kitikonti, Sandro Vibot, Zicky Il Giullare e Leonardo Brogi che nel 1997, insieme a Ricky Le Roy e Mario Più, fondano sempre a Ponsacco l'etichetta discografica Metempsicosi. Altri locali "storici" nei quali lavorerà Franchino sono il Dylan e l'Aida. Ha a lungo lavorato nelle discoteche techno del Piemonte tra cui Ultimo Impero ("discotempio" di Airasca tra i più grandi d'Europa), Shock! di Paesana, Parhasar di Trofarello e Naxos di Torino. Nel 2000, dopo la chiusura il 20 maggio del BXR Superclub di cui Franchino era una delle voci insieme a Zicky il Giullare e Plastikman, nasce a Brescia il "progetto MATRIX". A settembre 2001, insieme allo staff della Metempsicosi, lavora periodicamente presso la discoteca Jaiss di Empoli fino alla sua chiusura nel maggio 2004. Tra il 2004 e il 2005 si esibisce all'Alias di Firenze, progetto nato per la continuazione delle serate Jaiss.

Dal 2006 ad oggi le esibizioni periodiche presso un preciso locale si sono ridotte. Franchino si è inoltre esibito come ospite in altri celebri dance club d'Italia come il k-club di Jesolo, il Tnt Kamasutra di Portogruaro e il Bolgia di Bergamo. Il tour Metempsicosi è iniziato il 20 marzo 2007 a Milano, ai Magazzini Generali, ed è proseguito in tournée mondiale in America Latina, Nord America e Giappone.

Nel 2011 Franchino torna nel suo ruolo di produttore pubblicando un nuovo album insieme al musicista Giovanni Ghisleni, in arte Jo Gala. I loro pezzi elettronici hanno tutti una melodia di fondo che li rende adatti alle performance vocali di Franchino.

L'11 marzo 2022 pubblica il suo nuovo album: "C'era una volta", disponibile nelle principali piattaforme digitali ed in vinile.

Discografia

Vinile 12"A Night in Tirrenia - etichetta Holy Moly Music (1994) 
 EP - etichetta UMM (1996)
 Film A Cores - etichetta Cippiuppiù Records (1997)
 Elettronica - etichetta Underground (2) (1998)
 Vamos - etichetta GFB Records (1998)
 999 - etichetta Underground (2) (1999)
 Calor - etichetta BXR (2000)
 Ogni Pensiero / È Controllo - etichetta BXR (2000)
 Magia Technologika - etichetta BXR (2001)
 Mosquito - etichetta Underground (2) (2001)
 Psichoterapia - etichetta Underground (2) (2001)
 Ficha No Caixa - etichetta BXR (2002)
 Take What You Wanna Take - etichetta Underground (2) (2002)
 Maybe - etichetta Sacrifice (2003)
 Solidao - etichetta BXR (2004)
 C'era una volta - etichetta The Saifam Group – COM185 (2022)

Remix 
 Open Space Mix - Escandalo Totale (Sweet Revenge) - Interactive Test (1994)
 Nukleuz In Ibiza 2001 - Silence (Franchino Mix) - Virgin (2001)
 Silence - Silence (Franchino Mix) - Nukleuz (2001)

Mix 
 BXR Superclub Compilation Volume 1 - etichetta BXR (1999)
 BXR Superclub Compilation Volume 2 - etichetta BXR (2000)

Album 
 Dedicated Followers Of Passion - 999 - etichetta Circa Records Ltd. (2000)
 C'era una volta - etichetta The Saifam Group – COM185 (2022)

Compilation 
Brani presenti in oltre 50 titoli diversi dal 1996 al 2008, ecco gli ultimi:
 Metempsicosi 10 Years Of Electronic Music - 007 (Brusca Remix) - etichetta Trend Discotec (2008)
 Silea's Collection Autumn / Winter '09 - The Dolphin - etichetta Tip Fifth (2008)

Curiosità 
 Ogni anno Franchino festeggia al Matrix (quando le serate si svolgono nella discoteca Bolgia di Osio Sopra) il suo compleanno e tale evento è considerato da molti giovani un cult della musica elettronica.
 Franchino è molto legato al Brasile ed ha composto brani rimasti famosi nel corso degli anni come God is a Dj e May Be.
 Nel 2004 insieme a Gagliano e Dariush nasce il progetto "Trilogy", che è una sorta di gruppo, un nuovo modo di proporre la musica elettronica, come viene definito nel sito ufficiale di Franchino.

Note

Voci correlate 
 Mario Più
 Joy Kitikonti
 Sandro Vibot
 Ricky le Roy

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Disc jockey di musica elettronica